Села:
 Піщаний Брід — Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Піщаний Брід — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Піщаний Брід — Миколаївська область, Веселинівський район

Залізниця:
 Піщаний Брід — зупинний пункт Знам'янської дирекції Одеської залізниці